Rafael Rodríguez es el nombre por el que se conoce a:

Rafael Rodríguez Albert (1902-1979), compositor español.